Pestapokalypse VI — шестой полноформатный студийный альбом австрийской метал-группы Belphegor, выпущенный 27 октября 2006 года и записанный в Stage One Studios, в Касселе, Германия.

Список композиций

Участники записи 
 Belphegor
 Хельмут Леннер — вокал, гитара, бас-гитара
 Сигурд Хагенаур — гитара
 Бартоломеус «Barth» Реш— бас-гитара
 Томаш «Nefastus» Янишевски — ударные

 Приглашенные участники
 Рэйел «Hecate» Козак — «Miasma» outro

 Production
 Энди Классен — микширование, мастеринг
 Джо Виммер — фотографии
 Спирос «Seth» Антониу — оформление

Примечания 

Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы на немецком языке
Альбомы на английском языке
Альбомы Belphegor